WSSE – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
 WSSE – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna